Mankiwka (ukrainisch ) steht für

Ortschaften in der Ukraine
 Mankiwka, Siedlung städtischen Typs im Rajon Mankiwka in der ukrainischen Oblast Tscherkassy
 Mankiwka (Berschad), Dorf im Rajon Berschad in der ukrainischen Oblast Winnyzja
 Mankiwka (Tultschyn), Dorf im Rajon Tultschyn in der ukrainischen Oblast Winnyzja
 Mankiwka (Swatowe, Bilokurakyne), Dorf im Rajon Swatowe, Siedlungsgemeinde Bilokurakyne in der ukrainischen Oblast Luhansk
 Mankiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe, Stadtgemeinde Swatowe in der ukrainischen Oblast Luhansk
 Mankiwka (Poltawa), Dorf im Rajon Nowi Sanschary in der ukrainischen Oblast Poltawa

Fluss in der Ukraine
 Mankiwka (Fluss), Nebenfluss des Hirskyj Tikytsch in der Ukraine